Gentão (filho de Genserico) — nobre vândalo do 
 Gentão (federado) — oficial federado so 
 Gentão (mestre dos dois exércitos) — general bizantino do